Puchar Macedonii Północnej w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Macedonii Północnej. Organizowane co sezon przez Związek Piłki Nożnej Macedonii Północnej (FFM) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Pierwszej lidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W sezonie 1992/93 rozpoczęły się pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar Macedonii, po ogłoszeniu niepodległości przez Macedonię (tak do 12 lutego 2019 nazywało się państwo) i wycofaniu się tamtejszych klubów z jugosłowiańskich rozgrywek ligowych i pucharowych. Zwyciężył klub Wardar Skopje. Wcześniej w latach 1946–1992 rozgrywany Puchar Ludowej Republiki Macedonii / Socjalistycznej Republiki Macedonii, która znajdowała się w składzie SFR Jugosławii. Od sezonu 1992/93 rozgrywany był Puchar niepodległej Macedonii. W sezonie 2019/20 rozgrywki zostały zawieszone z powodu pandemii COVID-19 i potem już nie dokończone.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 30 klubów występujących w Mistrzostwach Macedonii Północnej. Do 2020 roku spotkania pucharowe (oprócz finału) grane były systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału grane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2010/11 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy pierwszej i drugiej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion narodowy Tosze Proeski w Skopju.

Zwycięzcy i finaliści 
 Nieoficjalne:
 SFR Jugosławii (1946–1992)

 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Macedonii Północnej na podium oficjalnie stawało w sumie 17 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Wardar Skopje, który zdobył 5 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Rekordy 
 Największy wynik w finale Pucharu Macedonii* - 6:0, 1999/2000, Słoga Skopje – Pobeda Prilep
 Najwięcej goli w finale Pucharu Macedonii* - 8, 2002/2003, Cementarnica Skopje – Słoga Skopje – 4:4*
 Drużyna, która najwięcej zdobyła Puchar Macedonii - Wardar Skopje, 5 zwycięstw
 Drużyna, która najczęściej była finalistą Pucharu Macedonii - Słoga Skopje, 5 razy w finale
 Wynik, który najczęściej padł w finale Pucharu - 2:1 (4 razy)
* Gole uzyskane w rzutach karnych nie są przedstawione w statystykach

Zobacz też 
 Prwa makedonska fudbałska liga
 Superpuchar Macedonii Północnej

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Macedonii Północnej w bazie League321 

!